Литовская женская баскетбольная лига сезона 2011/2012  — 21-й сезон высшего женского баскетбольного дивизиона Литвы. Чемпионом стал каунасский клуб «Вичи-Айстес».

Регламент 
Турнир проводился в два этапа:

1) регулярный сезон — 8 команд с 7 октября 2011 года по 23 марта 2012 года играют между собой по круговой системе дома и на выезде.

2) плей-офф — шесть команд образуют сетку с четвертьфинала, причём первые две команды в 1-м раунде не участвуют.

Участники

Регулярный сезон 
 Турнирная таблица

Плей-офф

Матч за 3-е место  
Сиренос — Рута — 3-2 (80:76, 55:63, 73:77, 69:61, 76:72)

Финал

Итоговое положение 

 2. Кибиркштис-Тиче
 3. Сиренос
 4. Рута
 5. Лемминкяйнен
 6. Утена
 7. ЛККА-Айстес
 8. Судува

Лучшие 
По версии сайта Eurobasket.com

Символическая пятёрка турнира
  Кортни Пилипайтис («Вичи-Айстес»)
  Сакелли Дэниелс («Кибиркштис-Тиче»)
  Вита Куктене («Вичи-Айстес»)
  Кристина Альминайте («Сиренос»)
  Гинтаре Пятроните («Кибиркштис-Тиче»)

Лидеры сезона по средним показателям за игру

См. также 
 Чемпионат Литвы по баскетболу 2011/2012

Примечания

Ссылки 
 Сайт ЛМКЛ
 Статистика турнира на сайте Европейский баскетбол

Соревнования по баскетболу в Литве
2011 год в баскетболе
2012 год в баскетболе
Спорт в Литве в 2011 году
Спорт в Литве в 2012 году